Berik (buurtschap), een buurtschap bij Buggenum (gemeente Leudal) in de Nederlandse provincie Limburg
 Berik (koning), koning van de Goten (ca. 160 v.Chr.)
 Berik (taal), een taal gesproken in Indonesië behorend tot de Trans-Nieuw-Guineatalen